Hüttlingen ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Hüttlingen (Württemberg), Gemeinde im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hüttlingen TG, Gemeinde im Bezirk Frauenfeld, Kanton Thurgau

 Hüttlingen (Ehingen), Weiler der Gemeinde Ehingen im Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Hütting
 Hüttingen